Imabeppu ist der Familienname folgender Personen:

 Kaori Imabeppu (* 1986), japanische Badmintonspielerin
 Yasuyo Imabeppu (* 1984), japanische Badmintonspielerin